Росс (, ) — прізвище з шотландськими або німецькими коренями а також чоловіче особове ім'я або топонім.

Персоналії 
 Росс (прізвище)
 Росс (ім'я)

Географія

Росс () — округ (графство) у штаті Огайо
 Росс — місто, штат Каліфорнія
 Росс — місто, штат Північна Дакота
 Росс — місто, штат Техас
 Росс — місто, штат Вісконсин
 Росс Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсільванія
 Росс Тауншип — селище, штат Пенсильванія
 Росс Тауншип — селище в окрузі Монро, штат Пенсильванія
 Росс — переписна місцевість, штат Огайо
 Форт Росс () — колишнє російське поселення і дерев'яна фортеця на узбережжі Північної Каліфорнії

Інше 
 ГЕС Росс () — гідроелектростанція у штаті Вашингтон (США).
 Замок Росс (, ) (замок Ройш) — один із замків Ірландії.
 Клан Росс () — один з гірських кланів Шотландії.
 Росс 128 () — одиночна зірка в сузір'ї Діви.
 Росс 128 b () — планета, відкрита в липні 2017 року методом Доплера інструментом HARPS в обсерваторії Ла-Сілья в Чилі.
 Росс 154 (, інше позначення — V1216 Sgr) — зоря в сузір'ї Стрільця, червоний карлик.
 Росс () — невеликий метеоритний кратер у північно-західній частині Моря Спокою на видимому боці Місяця.
 Форт Росс () — колишнє російське поселення і дерев'яна фортеця на узбережжі Північної Каліфорнії (США).

Див. також 
 Росса
 Кубок Джона Росса
 Льодовик Росса
 Море Росса
 Операція Росса
 Острів Росса
 Острів Джеймса Росса
 Тера Росса
 Територія Росса
 Трофей Арта Росса
 Тюлень Росса
 Ross Stores